Lennart Nilsson kan avse:

 Lennart Nilsson (arkitekt), svensk arkitekt, som ritat ett flertal byggnader i Skellefteå
 Lennart Nilsson (docent), svensk seniorforskare och docent i offentlig förvaltning vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
 Lennart Nilsson (fotbollsspelare) (född 1959), svensk fotbollsspelare
 Lennart Nilsson (fotograf) (1922–2017), svensk världskänd fotograf
 Lennart Nilsson (friidrottare) (1914–1991), svensk medeldistanslöpare
 Lennart Nilsson (företagsledare) (född 1941), svensk företagsledare
 Lennart Nilsson (kvinnoläkare) (1919–2009), svensk läkare
 Lennart Nilsson (politiker) (född 1944), svensk socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot 1976–2006
 Lennart Nilsson (psykiater) (1921–1977), svensk psykiater
 Lennart Nilsson (ämbetsman), svensk ämbetsman; SCB:s generaldirektör (1979–1983), Riksskatteverkets generaldirektör och vd för Första AP-fonden